Résultats détaillés de l’édition 1975 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Faits marquants 
Le tournoi se déroule désormais sur terre battue américaine (appelée Har-Tru) en lieu et place du gazon.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1975 de l'ATP
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1975
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en août 1975
Tennis en septembre 1975